Panigale ima više značenja:
 Panigale, Bologna
 Panigale, La Spezia
 Panigale, Modena